Серге́й Алекса́ндрович Королёв:
 Королёв, Сергей Александрович (1874—1932) — микробиолог, основатель технической микробиологии, автор учебников по молочному делу.
 Королёв, Сергей Александрович (1934—1985) — русский советский поэт, прозаик и журналист.